Giuliopoli, antica città dell'Asia Minore
 Giuliopoli, frazione di Rosello (CH)
 Giuliopoli in Cilicia, denominazione romana della città turca di Tarso